Горња Сабанта је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 748 становника. Насеље је основано 1705. године. Под њивама се налази 795,11 -{ha}-, воћњацима 129,16 -{ha}-, виноградима 10,36 -{ha}-, ливадама 58,49 -{ha}-, пашњацима 42,39 -{ha}- док остало земљиште заузима 2,55 -{ha}-.

Историја 
До Другог српског устанка Горња Сабанта се налазила у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Горња Сабанта улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадала Јагодинској нахији и Левачкој кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.

Овде се налази Црква Свете Марине у Горњој Сабанти.

Делови насеља 

Орашје, Прњавор, Равнишка Мала, Ровине и Средња Мала.

Демографија 
У насељу Горња Сабанта живи 718 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,6 година (43,5 код мушкараца и 47,8 код жена). У насељу има 274 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији